Разрядность числа в математике — количество числовых разрядов, необходимых для записи этого числа в той или иной системе счисления. Разрядность числа иногда также называется его длиной.

Разрядность (битность) в информатике —  количество разрядов (битов) электронного (в частности, периферийного) устройства или шины, одновременно обрабатываемых этим устройством или передаваемых этой шиной.

Примеры:
 разрядность процессора (разрядность его машинного слова)
 разрядность шины данных 
 разрядность ОС
 разрядность ЖКИ
 разрядность ЦАП и АЦП
 разрядность звукового файла

См. также 
 Бит
 Дискретизация
 Оцифровка

Ссылки 
 О разрядности процессоров // iXBT.com

Информатика